Покоснинское сельское поселение — муниципальное образование со статусом сельского поселения в
Братском районе Иркутской области России. Административный центр — село Покосное.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года
численность населения муниципального образования составила 3292 человека, в том числе 1594 мужчины и 1698 женщин.

Населённые пункты 
 село Покосное
 посёлок Сосновый

Примечания 

Муниципальные образования Братского района Иркутской области
Сельские поселения Иркутской области